

Геллем — місто, штат Пенсільванія
 Геллем — селище, штат Небраска